La competizione dei 3000 m femminili di pattinaggio di velocità ai X Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 12 febbraio 1968 sulla pista L'Anneau de Vitesse a Grenoble

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

F4